Чернышевка — топоним

Казахстан 
 Чернышевка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.

Россия 
 Чернышевка — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Чернышевка — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Чернышевка — деревня в Тимском районе Курской области.
 Чернышевка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Чернышевка — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Чернышевка — село в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Чернышевка — село в Анучинском районе Приморского края.

 Чернышевка — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.
 Чернышевка — деревня в Новодеревенском районе Рязанской области.
 Чернышевка — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Чернышевка — село в Первомайском районе Тамбовской области.
 Чернышевка — деревня в Высокогорском районе Татарстана.
 Чернышевка — село в Бакчарском районе Томской области.
 Чернышевка — деревня в Томском районе Томской области.

Украина 
 Чернышевка — село в Шишаковском районе Полтавской области.

Станции 
Чернышевка — станция Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Черныш
 Чернышов
 Чернышев
 Чернышёво